Валентин Фадеев:
 Фадеев, Валентин Викторович (род. 1973) — российский эндокринолог, член-корреспондент РАН (2016).
 Фадеев, Валентин Илларионович (1923—1990) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.